Оррико () — итальянская фамилия.

 Оррико, Коррадо (род. 1940) — итальянский футболист и тренер.
 Оррико, Стейси  (род. 1986)  — американская по-певица.
 Оррико, Кармине (1936 — 2020) — американский киноактер.